Toponímia:
 Anglaterra: Londres (en anglès London) capital d'Anglaterra i del Regne Unit i ciutat més antiga amb aquest nom.
 Gran Londres (en anglès, Greater London), àrea administrativa i comtat cerimonial d'Anglaterra formada per Londres.
 Ciutat de Londres (en anglès City of London) un dels 33 districtes de Londres, centre històric i financer de la ciutat.
 Canadà: London (Ontàrio) localitat d'Ontàrio de 450.000 habitants.
Estats Units d'Amèrica:
 London (Arkansas) localitat d'Arkansas
 London (Califòrnia) localitat de Califòrnia
 London (Kentucky) localitat de Kentucky
 London (Minnesota) localitat de Minnesota
 London (Ohio) localitat d'Ohio
 London (Texas) localitat de Texas
 London Mills localitat d'Illinois
 Kiribati: London (Kiribati) (Ronton en gilbertès) població més gran de l'illa de Kiritimati.
 Sud-àfrica: East London, ciutat sud-africana del Cap Oriental
 Biografies
 Artur London (1915–1986) polític comunista txecoslovac
 Fritz London (1900–1954), físic alemany
 George London (1920–1985), baríton estatunidenc
 Jack London (1876–1916), escriptor estatunidenc
 Jason London (1972), actor estatunidenc
 Jeremy London (1972), actor estatunidenc
 Julie London (1926–2000), cantant i actriu estatunidenca
 Lauren London (1984), model i actiu estatunidenca
 Paul London (nascut el 1980), lluitador estatunidenc
 Música
 London (grup), un grup de música anglès
 London, una cançó de Pet Shop Boys al seu àlbum Release
 London, una cançó d'Anthrax al seu àlbum Sound of White Noise
 London Bridge (cançó), una cançó de Fergie al seu àlbum The Dutchess
 London Records, una companyia discogràfica anglesa
 Transport:
 Aeroport de Londres (London Airport), diversos aeroports
 Transport for London (TfP) organisme responsable de la majoria de sistemes de transport al Gran Londres (Anglaterra), entre ells:
 Metro de Londres (en anglès London Underground)
 London Rail
 Esports:
 London Wasps, equip anglès de rugbi a 15
 London Irish RFCequip anglès de rugbi a 15
 Circuit d'East London o Circuit Prince Georgeantic d'East London (Sud-àfrica)
 London Monarchs, antic equip de futbol americà 
 Monuments:
 Pont de Londres (en anglès London Bridge), pont sobre el riu Tàmesi de Londres (Anglaterra)
 Torre de Londres (en anglès Tower of London) fortificació de Londres (Anglaterra)
 London Eye, sínia de Londres (Anglaterra)
 Videojocs:
 Rockstar London, publicadora de Rockstar Games
 Gangs of London
 Grand Theft Auto: London, 1969
 Grand Theft Auto: London, 1961
 Miscel·lània:
 London (pel·lícula)
London River, pel·lícula del 2009
 Swinging London, l'ambient cultural de Londres (Anglaterra) durant la dècada del 1960
 Tractat de Londres, Diversos tractats internacionals 
 Pla de Londres (en anglès London Plan) proposta d'organització regional de la ciutat
 [ Cerca de pàgines amb el terme «London»]